Това е най-многобройната серия маневрени парни локомотиви на БДЖ, а и най-продължително попълваната изобщо в цялата история на нашите железници - 28 години. За това и при всяка от доставките има известни конструктивни различия, посочени в шаблона. Първите три доставени локомотива са носили номера 101 - 103, а след пристигането на следващата доставка са означени 1002 - 1040. По време на Първата световна война е загубен локомотив 1019 и затова след въвеждане на новото означение през 1936 г. получават серия и номера 47.01 – 47.38.

Локомотивите се отличават с опростена конструкция, не създаваща затруднения при обслужването и ремонта. Лесната смяна посоката на движение ги прави особено подходящи за маневрена работа. Локомотивите са снабдени само с ръчна спирачка, а впоследствие и с парна. За машини 47.01-03 и 47.19-38 спирателни са 2-ра и 3-та, с едностранно разположени калодки отпред, а за останалите спирателни са всички с едностранно разположени калодки отзад.

Първите два локомотива от серията 47.03 и 47.33 са предадени на предприятия от жп промишленост през 1951 г., а на външно предприятие - на следващата година (47.08). До 1964 г. са предадени още 11 машини. През 1968 г. са бракувани първите 11 машини от серията. До 1979 г. са бракувани и останалите в експлоатация. За музейната колекция на БДЖ е запазен 47.05, локомотив 47.31 е поставен върху бетонен постамент като локомотив-паметник в депо Варна.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите серия 47.00

Литература 
 Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
 Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви